Едуа́рд Му́ченик (; 963–978) — король Англії в 975—978 роках, православний, римо-католицький та англіканський святий, син Едгара Миролюбного і його першої дружини, Етельфледи, канонізований 1001 року.

Едуард був коронований в Кінгстоні 975 року. 18 березня 978 року (за іншою версією 979) юний король був запрошений до замку Корф у Дорсеті, де того часу жили принц Етельред, і його мати Ельфреда, друга дружина покійного Едгара. Слуги Ельфреди оточили Едуарда в фальшивому вітанні, неочікувано схопили його за руки, а один всунув кинджал у груди короля. Едуард випав із сідла, а кінь поніс його до лісу коло замку. У час падіння нога короля невдало зачепилася за сідло, і налякані спостерігачі могли бачити, як тіло смертельно раненого правителя волочилося по землі позаду коня. Коли нарешті люди короля догнали й зупинили коня, Едуард був уже мертвий.

1982 року його мощі були передані Російській Православній Церкві (Закордонній) яка помістила їх в церкві при кладовищі Бруквуд у Вокінзі, Суррей. Церква тепер називається Православна церква святого Едуарда Мученика.

Фамільне Дерево

Примітки

Посилання 

Померли в Дорсеті
Святі Англії
Мученики
Королі Англії
Народились 963
Православні святі
Убиті монархи
Правителі Європи X століття